Bei den NCAA Division I Men’s Tennis Championships 1993 wurden zum 109. Mal die Herren-Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der drei Konkurrenzen war das Einzel. Die Partien fanden in der Zeit vom 19. bis zum 23. Mai in Athens statt. Den Titel sicherte sich der US-Amerikaner Chris Woodruff von der University of Tennessee.

Setzliste

Turnierplan

Halbfinale und Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Sammlung von NCAA-Turnierbögen der Jahre 1990 bis 1999 (pdf, englisch) Die relevanten Ergebnissen befinden sich auf den Seiten 51 und 52.

1993 Herreneinzel
Tennisturnier 1993
Tennisturnier in Athens (Georgia)
Herrentennisturnier